Каннаудж:

 Каннаудж — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Каннаудж — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.